Дубравка имеет несколько значений:

 Дубравка — польская княгиня из династии Пржемысловичей.
 «Дубравка» — фильм 1967 года.
 Дубравка — район Братиславы.
 Дубравка, Мартин (род. 1989) — словацкий футболист, вратарь клуба «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Словакии.

Топонимы 
 Германия
 Дубравка — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Мальшвиц района Баутцен, земля Саксония

 Россия
 Дубравка — посёлок в Цильнинском районе Ульяновской области.
 Дубравка — посёлок в Мелекесском районе Ульяновской области.

 Украина
 Дубравка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Дубравка — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Дубравка — река в Жидачовском районе Львовской области.

См. также 
 Дубровка
 Дубрава (значения)